Улица Ка́рла Ма́ркса — одна из старейших улиц города Луганска, расположенная в Ленинском районе города. Движение одностороннее. Более 70 % домов на улице находятся в частной собственности.

История 

Застройка улицы каменными домами началась в середине XIX века. Нижние этажи построенных особняков использовались в коммерческих целях, верхние служили апартаментами для владельцев, во дворах размещались сараи, амбары и подвалы.

Историческое название улицы — «Казанская» — происходит от названия Казанской церкви, располагавшейся в западной части улицы. Её строительство началось в 1861 году за счёт Союза купцов и мещан Луганского литейного завода с разрешения епархиального руководства. Строительство завершилось в 1864 году. Храм был взорван в советские времена.

На улице находится 26 памятников архитектуры, самыми выдающимися из которых является здание городской управы и помещения Азово-Донского коммерческого банка. В первом ныне находится музей истории и культуры города Луганска, в другом офис Проминвестбанка.

Планы по реконструкции 
В 2012 году появились планы по реконструкции улицы. Концепцию за авторством городского головы изложил главный архитектор города Вячеслав Женеску, детализировал идею мэр Сергей Кравченко. Пояснения к визуализации проекта журналистам давали Вячеслав Женеску и Геннадий Дерябкин — архитектор, директор ООО «Проектное бюро „Модуль“», ведущей разработку.

«Благоустроительная» часть проекта предусматривает работу над стилистикой лавочек, светильников, ограждений. Также рассматривается конкретное применение разного типа мощения на пешеходной и проезжей части, их органичная стыковка. Расширять дорогу не планируется — просто некуда, на Карла Маркса сохранится одностороннее движение.

Описание 
На улице находятся:
 Городская стоматологическая поликлиника № 2.
 Музей истории и культуры города Луганска.
 Казанская церковь.
 Музыкальная школа № 1.
 Памятник донским казакам.
 Памятник Борцам Революции.
 Здание, где размещался штаб Луганского коммунистического полка (ул. К. Маркса, 26), установлена чугунная мемориальная доска с текстом: «В этом здании в 1919 г. находился штаб Луганского коммунистического полка».
 Памятник «Трофейные /английские/ танки».

Примечания

Ссылки 

 Памятные места Луганска

Литература 
 

Улицы Луганска
Ленинский район (Луганск)
Луганск